Цимбаревич — фамилия. Известные носители:
 Цимбаревич, Валерий Петрович (1941—2004) — белорусский тренер по греко-римской борьбе, Заслуженный тренер БССР.
 Цимбаревич, Пётр Михайлович (1891—1953) — русский и советский учёный в области горного дела, доктор технических наук, профессор Московской горной академии.